Ханон Велики може да се отнася за:

 Ханон I Велики – картагенски рабимаханат и кандидат за еднолична власт от средата на 4 век пр.н.е. Сключва мир със Сиракуза, с който се слага край на втората сицилианска война. Родоначалник на Ханидите;
 Ханон II Велики – картагенски суфет и рабимаханат от 3 век пр.н.е.;
 Ханон III Велики – картагенски политик от 2 век пр.н.е.